Bellona, község Olaszországban
 Bellona, római hadistennő
 28 Bellona, aszteroida
 HMS Bellona, felderítőcirkáló